Existuje více sakrálních staveb v různých obcích, městysech a městech České republiky, pojmenovaných Kaple svatého Františka z Assisi:
 Kaple svatého Františka z Assisi (Blovice): byla kaple nad městem Blovice, okres Plzeň-jih, Plzeňský kraj
 Kaple svatého Františka z Assisi (Bojanovice): též sv. Františka Serafinského, je kaple ve vesnici Bojanovice, okres Praha-západ, Středočeský kraj.
 Kaple svatého Františka z Assisi (Čáslavice): je kaple na kuželovitém kopci (v areálu zámku Sádek), mezi obcemi Čáslavice a Kojetice, okres Třebíč, kraj Vysočina.
 Kaple svatého Františka z Assisi (Jestřebí): je kaple v obci Jestřebí (okres Šumperk) (nedaleko města Zábřeh), okres Šumperk, Olomoucký kraj.
 Kaple svatého Františka z Assisi (Louka): je kaple ve vesnici Louka (místní část města Jemnice), okres Třebíč, kraj Vysočina.
 Kaple svatého Františka z Assisi (Lesůňky): je kaple v obci Lesůňky (nedaleko města Jaroměřice nad Rokytnou), okres Třebíč, kraj Vysočina.
 Kaple svatého Františka z Assisi (Medlovice): je kaple v obci Medlovice (nedaleko města Ivanovice na Hané), okres Vyškov, Jihomoravský kraj.
 Kaple svatého Františka z Assisi (Ochoz u Tišnova): je kaple v obci Ochoz u Tišnova okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj.
 Kaple svatého Františka z Assisi (Oldřiš): je kaple v obci Oldřiš (nedaleko města Polička), okres Svitavy, Pardubický kraj.
 Kaple svatého Františka z Assisi (Olomouc): je součástí kláštera Kongregace  Milosrdných sester III. řádu sv. Františka v Olomouci, Olomoucký kraj.
 Kaple svatého Františka z Assisi (Postřelmov): je kaple v obci Postřelmov (asi 2 km severně od města Zábřeh), okres Šumperk, Olomoucký kraj.
 Kaple svatého Františka z Assisi (Prosmyky): též sv. Františka Serafinského, je pozdně barokní kaple v zaniklé obci Prosmyky (na břehu řeky Labe, nedaleko města Terezín), okres Litoměřice, Ústecký kraj.
 Kaple svatého Františka z Assisi (Strupšín): je kaple ve vesnici Strupšín (část obce Brníčko), okres Šumperk, Olomoucký kraj.
 Kaple svatého Františka z Assisi (Špindlerův Mlýn): je kamenná kaple v areálu Erlebachovy boudy v Krkonoších, na území horského střediska Špindlerův Mlýn, okres Trutnov, Královéhradecký kraj.
 Kaple svatého Františka z Assisi (Ujčov): je kaple v obci Ujčov, okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina.
 Kaple svatého Františka z Assisi (Záhořín): nebo také Záhořínská kaple je kaple v lesích nedaleko obce Sloup v Čechách na katastru vsi Svitava, okres Česká Lípa, Liberecký kraj.

 možná hledáte také
 Kaple svatého Františka a Tomáše z Assisi (Svésedlice): kaple na návsi obce Svésedlice, okres Olomouc, Olomoucký kraj.

Rozcestníky - místopisné jméno